Bliss (foto), een foto die wordt gebruikt als standaardachtergrond van Windows XP
Bliss (Idaho), een plaats in de Amerikaanse staat Idaho
Bliss (Muse), een nummer van de Britse band Muse
Bliss (1997), Canadees/Amerikaanse film uit 1997 
Bliss (2019), Amerikaanse film uit 2019 
Bliss (televisieserie), Amerikaanse televisieserie uit 2018